MPS steht für:
 Multiple Persönlichkeitsstörung, veraltet für Dissoziative Identitätsstörung (Psychologie)
 Myeloproliferatives Syndrom, maligne Knochenmarkserkrankung (Medizin)
 Mukopolysaccharidose, eine lysosomale Speicherkrankheit (Medizin)
 Myokardperfusionsszintigraphie, ein szintigraphisches Herzuntersuchungsverfahren (Medizin)
 Mononukleäres Phagozytose-System (Immunsystem), siehe Retikulohistiozytäres System (Medizin)
 Magnitude-Prestigeskala, Berufsprestige-Bewertung auf Basis der ISCO 88
 Managed Print Services, unternehmensweite angepasste und optimierte Drucklösungen, zumeist mit eigener Dokumentenverwaltung
 Mandarin Phonetic Symbols I, nichtlateinische phonetische Transkription für chinesischen Schriftzeichen, siehe Zhuyin
 Mandarin Phonetic Symbols II, lateinische phonetische Transkription für chinesischen Schriftzeichen
 Master Production Schedule, Hauptproduktionsplan, ein Teil der Materialbedarfsplanung
 Materialproduktsystem, Verfahren volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, zeitweise in planwirtschaftlich organisierten Staaten angewandt
 Mathematical Programming Society, eine internationale Gemeinschaft auf dem Gebiet der mathematischen Optimierung
 Mathematisch-Physikalischer Salon, ein Museum der Staatlichen Kunstsammlungen im Dresdener Zwinger
 Matrix Printing System, ein Druckersystem, siehe MPS-Serie
 Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung
 Max-Planck-Schule (Kiel)
 Mechanisch-Physikalische Stabilisierung, ein Verfahren zur (Vor-)Behandlung von Abfällen
 Metaframe Presentation Server, die frühere Bezeichnung für die Software Citrix Presentation Server
 Microcomputer Packaging System, Basis für den Aufbau von Microcomputern im industriellen Umfeld
 MicroProse, ehemaliger Spielesoftwareentwickler
 Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, ein jährlich mehrmals an verschiedenen Orten stattfindendes Mittelalter-Festival
 Multi-Prozessor Specification, siehe auch Mehrprozessorsystem
 Montage-, Planungs- und Steuerungs-System
 Mazda Performance Series, Sportversionen von Fahrzeugen des Herstellers Mazda (auch Mazdaspeed genannt), siehe Mazda6 MPS und Mazda3 MPS
 Ministerstwo Putej Soobschenija (Министерство путей сообщения): ehemaliges Eisenbahnministerium der Sowjetunion
 Mini Playback Show (TV-Sendung)
 Monolithic Power Systems, ein Halbleiterhersteller
 Monte dei Paschi di Siena, eine Bank
 Mont Pèlerin Society, eine wirtschaftsliberale Organisation
 Motor Presse Stuttgart, ein Zeitschriftenverlag
 Multi Packaging Solutions, Unternehmen der Verpackungs-Druckbranche mit Stimmsitz in USA
 Multiple Property Submission, eine Gruppierung geschützter Bauwerke in den USA
 Multi-Purpose-Spinnaker, ein spezielles Segel für ein Segelboot
 Musik Produktion Schwarzwald, eine Plattenfirma
 Meta Programming System, eine Entwicklungsumgebung zur Metaprogrammierung der Firma JetBrains
 Mount Pleasant Regional Airport (Texas) (IATA-Code), Flughafen von Mount Pleasant (Texas), Texas

mps steht für:
 Dadibi (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Southern Highlands Province und Chimbu Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung